Treblinka peut signifier :

Toponymie
en Pologne
 Treblinka, un village dans la voïvodie de Mazovie, à l'est de Varsovie.
 Le camp d'extermination de Treblinka, non loin du village du même nom.

Art
 Le nom original du groupe musical suédois Tiamat.

Autre 
 Le procès de Treblinka, une série de procès de 1964 à 1970 ayant jugés 13 membres de la SS du camp d'extermination de Treblinka.